Oakleigh est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Oakleigh, banlieue de Melbourne, Victoria
Circonscription d'Oakleigh, circonscription de l'État de Victoria

Oakleigh, ancien nom de communauté de Las Juntas en Californie

Oakleigh, localité de l'île du Nord

Sites historiques
Complexe historique d'Oakleigh, maison historique et musée de Mobile en Alabama
Oakleigh, manoir basé à Holly Springs dans le Mississippi
Oakleigh, monument d'intérêt architecturale de l'Île de Man

Voir aussi

Homonymie de toponyme